A 2009-es olasz Formula–3-as bajnokság volt a sorozat 45. kiírása. A szezon május 9-én kezdődött és október 18-án ért véget. A győztes Daniel Zampieri lett, aki az utolsó futamon biztosította be győzelmét. Zampieri ugyanezen a versenyen az újoncok kupáját is megszerezte.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár

Végeredmény

Újoncok

Források

Külső hivatkozások 
 Az olasz Formula–3-as bajnokság hivatalos honlapja

F